Сырт (тюрк. — «возвышение, холм») — название разных форм рельефа:

 Сырт — в Заволжье и Южном Предуралье — вытянутая плоская широкая увалистая возвышенность; пологий водораздел.
 Сырт — тип нагорья на Тянь-Шане и Восточном Памире, использующихся как высокогорные пастбища.

Топоним 
 Сырт — посёлок в Переволоцком районе Оренбургской области
 Общий Сырт — водораздел Волги и Урала; примыкающие хребты (в Оренбургской области):
 Меловой Сырт
 Синий Сырт
 Каменный Сырт — возвышенность в Поволжье

См. также 
 Узун-Сырт или гора Клементьева — гора в Крыму
 Большой Сирт (Марс) — тёмная область на Марсе
 Малый Сирт или Габес — залив Средиземного моря
 Большой Сирт или Сидра — залив Средиземного моря
 Большой Сирт
 Сырть или рыбец — рыба семейства карповых

Примечания

Литература 
 сырт // Л. И. Розова, В. И. Савина. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Таджикской ССР. Наука, Главная ред. восточной лит-ры, 1975. С. 92.